Calle 161–Estadio Yankee es el nombre de dos estaciones ferroviarias:

 Calle 161–Estadio Yankee de la línea de la Avenida Jerome del Metro de Nueva York.
 Calle 161–Estadio Yankee de la línea Concourse del Metro de Nueva York.

Estaciones del Metro de Nueva York